Spojení písmen F a B může mít různé významy:

FB 
 Facebook – sociální síť
 F B – bojové vozidlo Japonské císařské armády
 Hyundai FB – modelová řada autobusů automobilky Hyundai
 FreeBASIC – programovací jazyk
 FictionBook – formát elektronických knih

Fb 
 Frostbite engine – herní engine

fb 
 fotbal

Externí odkazy